Segin puede referirse a:

 Gamma Bootis (o Seginus), la cuarta estrella más brillante de la constelación de Bootes.
 Épsilon Cassiopeiae, sistema estelar en la constelación de Casiopea.